Рорі Фіцпатрік (,  11 січня 1975, Рочестер) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1992 року.

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 47-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Сент-Луїс Блюз», «Нашвілл Предаторс», «Баффало Сейбрс», «Ванкувер Канакс» та «Філадельфія Флаєрс».

Загалом провів 307 матчів у НХЛ, включаючи 20 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

американські хокеїсти
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»
Спортсмени зі штату Нью-Йорк